

Hydronyme 
La Doise  ou ruisseau du Charnay est un cours d'eau du département de la Loire, et affluent gauche de  de la Loise, donc un sous-affluent de la Loire.

Patronyme 

 Jean Doise (1917-2006), historien français spécialiste d'histoire militaire ;
 Olivier Doise (né en 1968), hautboïste français ;
 Willem Doise (1935-2023), psychologue social d'origine belge.